Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие несколько истребительных авиационных дивизий с номером 209.

ВВС РККА 

 209-я истребительная авиационная дивизия (1-го формирования) сформирована на базе управления ВС 39-й армии, в действующей армии с 10 мая 1942 года по 14 октября 1942 года. Расформирована
 209-я истребительная авиационная дивизия (2-го формирования) — в действующей армии с 25 ноября 1942 года по 29 апреля 1943 года, в последующем преобразована в 7-ю гвардейскую истребительную авиационную дивизию.